Hautajärvi kan syfta på ett antal insjöar och bebyggelse i anknytning till en del av dem:

Finland 
 Hautajärvi, Salla – en ort i Salla kommun i landskapet Lappland
 Hautajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,73, long 25,42) – en sjö i kommunen Kittilä
 Hautajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,78, long 26,57)  i kommunen Rovaniemi
 Hautajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,52, long 29,00) – en sjö i kommunen Salla
 Hautajärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland) – en sjö i kommunen Toivakka

Sverige 

Hautajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 749127-178764), sjö i Pajala kommun, 
Hautajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750409-179134), sjö i Pajala kommun, 
Hautajärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752217-180368), sjö i Pajala kommun,  (75,4 ha)
Hautajärvi, Gällivare, sjö i Gällivare kommun,  (6,31 ha)

Se även
Hautamellajärvi
Gravsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn